Hamlet Mkhitaryan (en arménien , en russe ), né le  à Erevan en Arménie et mort le  dans la même ville,  d'une tumeur au cerveau, était un footballeur international arménien. Il est le père de l'international arménien Henrikh Mkhitaryan.

Biographie

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur international arménien
Footballeur soviétique
Joueur de l'Ararat Erevan
Naissance en septembre 1962
Naissance à Erevan
Décès en mai 1996
Décès à Erevan
Décès à 33 ans
Mort d'une tumeur au cerveau